Motu One è il nome di due atolli della Polinesia francese, in Oceania:
l'atollo di Motu One, nelle isole Marchesi;
l'atollo di Motu One, nelle isole della Società.